Lilla Hallesjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Hallesjön, Västergötland, sjö i Bollebygds kommun,  (1,6 ha)
Lilla Hallesjön, Dalsland, sjö i Färgelanda kommun,  (9,48 ha)

Se även
Hallesjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn